«Оддевольд» () — шведский футбольный клуб из города Уддевалла, в настоящий момент выступает в Дивизионе 1, третьем по силе дивизионе Швеции. Клуб основан 3 июля 1932 года, домашние матчи проводит на стадионе «Римнерсваллен», вмещающем 10 600 зрителей. В высшем дивизионе чемпионата Швеции «Оддевольд» за свою историю провёл лишь один сезон, в 1996 году он занял последнее четырнадцатое место в итоговой таблице чемпионата.

Известные игроки и воспитанники 

  Сергей Алейников
  Ибрагим Тахини
  Дик Ласт
  Магнус Чильстедт
  Маркус Юханнессон

Известные тренеры 
  Фрэнк Су
  Рой Ходжсон
  Йожеф Надь
  Гуннар Грен
  Турбьёрн Нильссон

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль на foot.dk 
 Профиль на weltfussballarchiv.com
 Профиль на soccerway.com 

Футбольные клубы Швеции